

Юрино — селище міського типу, районний центр, Марій Ел
 Юрино — присілок, Сарапульський район, Удмуртія